Eleuthera è una parola greca che significa libera, per questo è stata usata come nome in vari contesti.

 Eleuthera – isola delle Bahamas, con tre aeroporti:
Cape Eleuthera
North Eleuthera - Eleuthera Island
Rock Sound - Eleuthera Island
 Elèuthera – casa editrice italiana
 Eleuthéria – opera teatrale di Samuel Beckett